

Sigle 
 Human development index  – indice di sviluppo umano

Chimica 
 HDI – esametilendiisocianato

Codici 
 HDI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hardwick Field di Cleveland (Stati Uniti d'America)

Economia 
 HDI – simbolo NYSE della Harley-Davidson

Informatica 
 HDi  – implementazione Microsoft di contenuti interattivi per l'HD DVD

Altro 
 Lingua hdi
 HDI Assicurazioni, compagnia assicurativa italiana del Gruppo Talanx
 Motore HDi, sigla che denomina tutti i motori turbo diesel prodotti dalla casa francese PSA.

Altri progetti